Михаил Николаевич Барановский (1847 — 1912) — русский учёный-артиллерист и педагог, генерал от артиллерии, заслуженный профессор Михайловской военной артиллерийской академии, член  Артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управлении.

Биография 
В службу вступил в 1864 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса. В 1867 году после окончания Михайловского артиллерийского училища, произведён в  подпоручики и выпущен по полевой пешей артиллерии. В 1869 году произведён в поручики, в 1871 году произведён в штабс-капитаны.

В 1873 году после окончания  Михайловской артиллерийской академии по I разряду произведён в поручики гвардии и назначен репетитором  МАА и МАУ. В 1875 году произведён в штабс-капитаны гвардии. С 1877 года участник Русско-турецкой войны.

В 1878 году произведён в капитаны гвардии и назначен штатным преподавателем МАУ. В 1885 году произведён в полковники гвардии с назначением штатным преподавателем и членом Конференции  МАА помимо преподавательской деятельности был заведующим обучающимися в академии офицерами и совещательным членом Артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управлении. С 1891 года назначен экстраординарным профессором МАА с оставлением в предыдущих должностях.  В 1895 году  "за отличие по службе" произведён в генерал-майоры и назначен ординарным профессором МАА с оставлением в предыдущих должностях.

В 1902 году высочайшим приказом получил звание заслуженный ординарный профессор с оставлением в должностях члена Конференции  МАА и члена Артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управлении. В 1903 году произведён в генерал-лейтенанты, в 1906 году в генералы от артиллерии с увольнением в отставку.

Умер в 1912 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
Награждён всеми орденами Российской империи вплоть до ордена Святой Анны 1-й степени высочайше пожалованного ему в 1901 году. Сверх иерархии наград был дважды пожалован Монаршим благоволением (1893, 1897 гг.).

Библиография
 Барановский М. Н. Записки начальной механики : Сост. М. Барановский и А. Фролов, по прогр. воен. уч-щ. - Санкт-Петербург : типо-лит. И.А. Литвинова, 1885 г. — 206 с.

Примечания

Литература 
 
 
 

Педагоги Российской империи
Учёные XIX века
Учёные XX века
Артиллеристы Российской империи
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Заслуженные профессора Михайловской артиллерийской академии
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)